Крюковщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Крюковщина — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Крюковщина — деревня в Глусском районе Могилёвской области.
 Крюковщина — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Украина 
 Крюковщина — село в Бучанском районе Киевской области.